Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Coutelot che ha battuto in finale Martín Rodríguez che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 0-0 (30-30).

Teste di serie 

 Agustín Calleri (secondo turno)
 Attila Sávolt (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Thierry Guardiola (secondo turno)

 David Sánchez (primo turno)
 Julián Alonso (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Martín Rodríguez (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2000